Red Harvest (boek), een detectiveroman van Dashiell Hammett
Red Harvest (band), een Noorse industrial metal-band
Red Harvest (album van Bloodsimple)